Nationale Conventie (Frankrijk), de opvolger van de Franse monarchie
 Convention (metrostation), een metrostation in Parijs